Сент Стивен има више значења:
 Сент Стивен (Јужна Каролина)
 Сент Стивен (Минесота)